«Music» — восьмий студійний альбом американської співачки Мадонни. Випущений 19 вересня 2000 року лейблами Maverick і Warner Bros.

Списки композицій

Бонус-треки 
CD бонус трек (поза межами Північної Америки)

Посилання 
 Дискографія співачки на її офіційному сайті

Альбоми Мадонни
Альбоми Maverick Records
Альбоми Warner Bros. Records
Альбоми, які ввійшли у список 500 найкращих альбомів за версією журналу Rolling Stone